Kicker leitet sich vom englischen Verb to kick („treten“) ab und bezeichnet

 umgangssprachlich einen Fußballspieler
 Kicker (Sportmagazin), eine Sportzeitschrift
 ein Spielgerät für Tischfußball
 Kicker (American Football), eine Position im American Football
 Kicker (Poker), eine Beikarte beim Poker 
 beim Tipp-Kick eine Feldspielfigur
 (Rohr-)Kicker, eine Kombination aus Baum-Stütze und -Niederholer auf Segelbooten, siehe Segeltrimm#Großsegel
 Kicker (Sprungschanze), im Wintersport eine kleine Sprungschanze
 Kicker (Physik), ein gepulster Magnet, der in Teilchenbeschleunigern verwendet wird
 Kicker (KDE), ein Computerprogramm aus der KDE-Kollektion
 den Fußstarthebel (Kickstarter) am Moped/Motorrad
 Kicker (Hockey), Torwartschuhe beim Hockey

Kicker ist der Familienname folgender Personen:
 Daniela Kicker (* 1978), deutsche Keglerin
 Nicolás Kicker (* 1992), argentinischer Tennisspieler
 Verena Kicker, österreichische Radiomoderatorin

Siehe auch:
 Kickers, Kick

Davon verschieden ist der Begriff „auf dem Kieker haben“